Смилян Франьо Чекада (, 29 ноября 1902 года, Дони-Вакуф, Австро-Венгрия — 18 января 1976 года, Сараево, Югославия) — католический прелат, епископ Скопье с 18 августа 1940 года по 12 июня 1967 год, архиепископ Врхбосны с 13 января 1970 года по 18 января 1976 год.

Биография 
Родился в 1902 году в Дони-Вакуфе в семье с пятью детьми, из которых он и его два брата — Чедомил и Миливой — стали священниками.

5 апреля 1925 года Смилян Франьо Чекада был рукоположён в священника. Обучался в Риме в Папском Григорианском университете, где в 1928 году получил научную степень доктора философии. С 1928 по 1933 год был главным редактором еженедельной католической газеты.

6 июня 1939 года Римский папа Пий XII назначил Смиляна Франьо Чекаду вспомогательным епископом Врхбосны и титулярным епископом Фарбетуса. 6 августа 1939 года в Сараеве в соборе Святейшего Сердца Иисуса Христа состоялось рукоположение Смиляна Франьо Чекады в епископа, которое совершил архиепископ Врхбосны Иван Еванджелист Шарич в сослужении с архиепископом Загреба Алоизие Степинацем и епископом Баня-Луки Йосипом Степаном Гаричем. Во время Второй мировой войны пытался защитить евреев, принявших католицизм, от депортации в Освенцим, а также прятал по меньшей мере пятерых еврейских детей.

После смерти епископа Скопье Йосипа Степана Гарича в 1946 году был апостольским администратором епархии до 1951 года.
Участвовал в работе I, II, III и IV сессиях Второго Ватиканского собора.

12 июня 1967 года Смилян Франьо Чекада был назначен вспомогательным епископом Врхбосны и титулярным епископом Тибузабетума.

13 января 1970 года Римский папа Павел VI назначил Смиляна Франьо Чекаду архиепископом Врхбосны.
Скончался 18 января 1976 года в Сараеве и был похоронен в семейном склепе на городском кладбище в Сараеве. 28 октября 2011 года его останки были перенесены в собор Святейшего Сердца Иисуса, где были захоронены в крипте, где находятся саркофаги архиепископов Врхбосны.

В 2010 году признан праведником мира израильским Институтом Катастрофы и героизма Яд ва-Шем.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте католической иерархии 

Католические епископы Боснии и Герцеговины
Католические епископы Северной Македонии
Участники Второго Ватиканского собора
Выпускники Папского Григорианского университета
Персоналии:Холокост в Югославии